Niemcy:
 Blaustein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Blaustein – jezioro

Osoby:
 Arthur Blaustein – niemiecki prawnik
 Julian Blaustein – amerykański producent filmowy
 Leopold Blaustein – polski filozof, psycholog